

Сапак — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Сапак — село, Аральський район, Кизилординська область